Klasse 3 (alarm) - type autoalarm
 Klasse 3 (zeilwagenrijden)